Зонненберг ():

Топонимы 
 Зонненберг (Бранденбург) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Зонненберг (тоннель) — тоннель построен в 1971—1976 годах и расположен рядом с г. Люцерн, Швейцария.
  — деревня, ходящая в городские границы города Ширгисвальде-Киршау.
 Зонненберг (Альпы)
 
 Зонненберг (Гарц)
 Зонненберг (Таль)

Историческое государство 
 Вальдбург-Зонненберг — бывшее графство Зонненберг в Форальберге.

Фамилии 
 Зонненберг, Зундель (1758—1832) — еврейский общественный деятель, «депутат народа».
 Зонненберг, Рене (урождённая Рене́ Хэ́ндфилд; род. 1971) — канадская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.
 Зонненберг, Франц Антон Иосиф Игнац Мария фон (1779—1805) — немецкий поэт.
 Салерно-Зонненберг, Надя (род. 1961) — американская скрипачка итальянского происхождения.

См. также 
 Зоннеберг — город на юге Тюрингии.